Зеленьківська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Зеленьківська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район